(4652) Ианнини () — астероид из группы главного пояса. Он был открыт 30 августа 1975 года в Сан-Хуан и назван в честь аргентинского астронома Гуальберто Марио Ианнини.

См. также 
 Список астероидов (4601—4700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей